Андрея Клепач і Марія Хосе Мартінес Санчес були чинними чемпіонками, але цього разу вирішили не брати участі.

Мію Като і Ніномія Макото виграли титул, у фіналі перемігши пару Андреа Сестіні-Главачкова і Барбора Стрицова з рахунком 6–4, 6–4.

Сіяні пари

Сітка

Сітка

Посилання 
Main Draw 

Toray Pan Pacific Open, парний розряд
2018